Carlos Rojas puede referirse a:

 Carlos Rojas García, político español.
 Carlos Rojas González, pintor colombiano.
 Carlos Rojas Gutiérrez, político mexicano.
 Carlos Rojas Pavez, político chileno
 Carlos Rojas Vila, escritor español
 Carlos Walter Rojas, guionista y director de cine español.
 Carlos Rojas Muñoz, director técnico de fútbol chileno.